Ліннамяе (Linnamäe) — назва географічних об'єктів Естонії.

 Ліннамяе — село у волості Ляене-Ніґула повіту Ляенемаа.
 Ліннамяе — село у волості Виру повіту Вирумаа.